Wahlkreis 44 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 44
 Landtagswahlkreis 44